Ähnlichkeit bezeichnet:
 Ähnlichkeit (Philosophie), einen philosophischen Begriff
 in der Geodäsie und Astrometrie die Ähnlichkeitstransformation
 Hamming-Ähnlichkeit in der Medizin- und Fallanalyse

Mathematik:
 Ähnlichkeit (Geometrie), eine Beziehung zwischen geometrischen Formen
 Ähnlichkeit (Matrix), in der linearen Algebra eine Äquivalenzrelation auf der Klasse der quadratischen Matrizen
 Kosinus-Ähnlichkeit, ein Maß für die Ähnlichkeit zweier Vektoren
 in der multivariaten Statistik die Ähnlichkeit zwischen Objekten, siehe Ähnlichkeitsanalyse

Physik:
 Physikalische Ähnlichkeit, siehe: Ähnlichkeitstheorie

Siehe auch:

 Ähnlichkeitsregel (Begriffsklärung)
 Gleichen (Begriffsklärung)